Der Dreiband Grand Prix 1994/1 war das 53. Turnier in dieser Disziplin des Karambolagebillards und fand vom 12. bis zum 16. Januar 1994 in Rhoon statt.

Das UMB/BWA-Turnier wurde als DUTCH OPEN 1994 ausgetragen.

Geschichte 
Torbjörn Blomdahl gewann bei den Dutch Open seinen 17. Grand-Prix-Turnier. Im Finale schlug er Raymond Ceulemans mit 3:0 Sätzen. Im Spiel um Platz drei siegte Dick Jaspers mit 2:0 Sätzen gegen Eddy Merckx.

Turniermodus 
In Rhoon wurden drei Qualifikationsrunden gespielt. Davon qualifizierten sich zwölf Spieler für das Hauptturnier. In der Qualifikation und im Spiel um Platz drei wurden zwei Gewinnsätze, der Rest wurde mit drei Gewinnsätzen gespielt.

Bei MP-Gleichstand wurde in folgender Reihenfolge gewertet:

 MP = Matchpunkte
 SP = Satzpunkte
 GD = Generaldurchschnitt
 HS = Höchstserie

In der Endtabelle wurde das Ranking im Viertelfinale nach den Ergebnissen gegen die Besten des Turniers gewertet. Ab dem Achtelfinale zählte die oben angezeigte Wertung.

3. Qualifikationsrunde

Hauptturnier 

Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet. Legende: 1. Satz/2. Satz/3. Satz/4. Satz/5. Satz

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

1994/1
Karambolageveranstaltung 1994
Billardturnier in den Niederlanden
Sportveranstaltung in Zuid-Holland
Sport (Albrandswaard)